Pressung steht für: 

 die Flächenpressung als Druckspannung; gegebenenfalls auch in den besonderen Ausprägungen der
Hertzschen Pressung oder der
Stribeck-Pressung

 das Pressen als ein mechanisches Umformverfahren mit meist geradliniger Relativbewegung der Werkzeuge

 Quetschung des Mahlgutes bei der Pflanzenölherstellung, man unterscheidet
 Heißpressung
 Kaltpressung

 Schallplattenherstellung bzw. eine bestimmte Schallplattenauflage, siehe Schallplatte, Privatpressung bzw. Fehlpressung 
Siehe auch:
Pression
Presse
Pressen
Verpressung